José Carlos Alves (Pirapora do Bom Jesus, 28 de maio de 1959) é um político brasileiro.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi eleito, em 2008, prefeito de sua cidade natal, para mandato que termina em 2012.

Em 2004, já havia concorrido ao mesmo cargo, sem sucesso.

Naturais de Pirapora do Bom Jesus
Prefeitos de Pirapora do Bom Jesus